Ганкевич — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ганкевич, Вера Владимировна (1914—?) — советский архитектор.
 Ганкевич, Виктор Юрьевич (1968—2014) — украинский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Ганкевич, Даниил Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8703; 26 ноября 1851.
 Ганкевич, Климентий Николаевич (1842—1924) — украинский филолог, лингвист, писатель.
 Ганкевич, Лев Юлианович (1883—1962) — украинский общественно-политический деятель, публицист, адвокат, доктор права.
 Ганкевич, Микола (1867—1931) — украинский общественно-политический деятель.
 Ганкевич, Павел Леонтьевич (1794—1876) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6702; 3 декабря 1842.
 Ганкевич, Павел Федорович (в монашестве Палладий; 1823—1893) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Волынский и Житомирский.